Humboldtiana är ett släkte av snäckor. Humboldtiana ingår i familjen Humboldtianidae.

Humboldtiana är enda släktet i familjen Humboldtianidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Humboldtiana